HMS Indomitable può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – incrociatore della Classe Invincible
  – portaerei della Classe Illustrious